

Cinema 
Ferite mortali (Exit Wounds) – film del 2001 diretto da Andrzej Bartkowiak

Musica 
Exit Wounds – album dei The Haunted del 2014
Exit Wounds – album dei The Wallflowers del 2021